Ordo Aurum Solis («Орден Золота Солнца») — орден, основанный в Англии, в 1897 году Джорджем Стэнтоном и Чарльзом Кинголдом. Орден Aurum Solis стал известен благодаря публикациям двух его прошлых Великих мастеров — Вивиан Годфри и Леона Барчински. Более известные по псевдонимам Мелита Деннинг и Осборн Филлипс, они написали множество книг, охватывающих различные аспекты магической практики, издававшихся на многих языках и претерпевших несколько переизданий.

Огдоадическая традиция 

Огдоадическая традиция - это особая ветвь Античного Герметизма, практикуемая в Ордене. Данное название используется для того, чтобы избежать путаницы с другими более поздними и современными формами Герметизма.

Посвятительная структура 

Посвятительная структура Ordo Aurum Solis состоит из «залов», которым предшествует специальная подготовка —  Пронаос. С залами ордена связаны такие степени:

 Neophytes, или Неофит великой работы, 1-й зал "Теменос"
 Servitor или Служитель тайного пламени, 2-й зал "Телестрион"
 Adeptus Minor, или Жрец гнозиса, 3-й зал "Наос"
 Adeptus Plenus, абсолютный адепт, 4-й зал "Наос"
 Collegium Cathedrarum - административный совет и грандмастер ордена

Литература 

 Denning, Melita, and Osborne Phillips. Practical Guide to Astral Projection. Woodbury: Llewellyn Publications, 2001.
 Denning, Melita, and Osborne Phillips. Practical Guide to Creative Visualization. Woodbury: Llewellyn Publications, 2001.
 Denning, Melita, and Osborne Phillips. The Foundations of High Magick: The Magical Philosophy. St. Paul: Llewellyn Publications, 2000.
 Denning, Melita, and Osborne Phillips. The Sword and the Serpent: The Two-Fold Qabalistic Universe. St. Paul: Llewellyn Publications, 2005.
 Denning, Melita, and Osborne Phillips. Mysteria Magica: Fundamental Techniques of High Magick. St. Paul: Llewellyn Publications, 2004.
 Weschcke, Carl Llewellyn. 'Foreword'. The Divine Arcana of the Aurum Solis: Using Tarot Talismans for Ritual & Initiation. Woodbury, Minn. Llewellyn Publications, 2011
 Biasi, Jean-Louis de. The Divine Arcana of the Aurum Solis: Using Tarot Talismans for Ritual & Initiation. Woodbury, Minn.: Llewellyn Publications. Retrieved 7 September 2012, ISBN 978-0-738-72086-9.
 Biasi, Jean-Louis de. Rediscover the Magick of the Gods and Goddesses. Woodbury, Minn.: Llewellyn Publications, ISBN 978-0-738-73997-7.
 Biasi, Jean-Louis de. The Magical Use of Prayer Beads. Woodbury, Minn.: Llewellyn Publications, ISBN 978-0-738-74729-3.

Примечания

Ссылки 
 

Оккультизм
Тайные общества
Герметизм
Теургия
Тайные общества Великобритании